Slaget ved Franklin kan henvise til

Første slag ved Franklin, 10. april 1863 – Et slag i den amerikanske borgerkrig.
Andet slag ved Franklin, 30. november 1864 – Del af Franklin-Nashville-kampagnen i den amerikanske borgerkrig.